Touch Me Not – film del 1974 diretto da Douglas Fithian
 Ognuno ha diritto ad amare - Touch Me Not (Touch Me Not) – film del 2018 diretto da Adina Pintilie